Мю́нцер () — немецкая фамилия. Известные носители:

 Мюнцер, Андреас (; 1964—1996) — профессиональный австрийский культурист, известный благодаря крайне малому содержанию жира в организме.
 Мюнцер, Курт (; 1879—1944) — немецкий писатель.
 Мюнцер, Оттилия (1505 — после 1525) — беглая монахиня, жена Томаса Мюнцера.
 Мюнцер, Томас (, также Münzer, около 1490—1525) — радикальный проповедник времён Реформации, духовный лидер социального движения, проповедовавшего всеобщее равенство на основе евангельских идеалов и террор против традиционной церкви и дворянства.
 Мюнцер, Фридрих (1868—1942) — немецкий учёный-антиковед.